Nedersticht (Keulen)
 Nedersticht (Mainz)
 Nedersticht (Münster)
 Nedersticht (Trier)
 Nedersticht (Utrecht)